В этой статье представлен список топонимов, встречающихся в исландских сагах.

Транскрипция произведена в соответствии с правилами исландско-русской практической транскрипции (а также справилами датско-русской практической транскрипции и норвежско-русской практической транскрипции для некоторых слов), за исключением тех случаев, когда в русском языке есть устоявшиеся формы перевода топонимов.

А

Б

В

Г

Д

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Э

Комментарии

Ссылки 
 Исландские топонимы
 Карта исландских саг

Примечания 
Исландские саги
Топонимия Исландии